Horvátország
Lovinac falu és község Lika-Zengg megyében
Lovinac falu Poličnik községben, Zára megyében